Athens Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Athens Historic District (Athens, Kentucky), NRHP-ID: 79000971
 Athens Historic District (Athens, Pennsylvania), NRHP-ID: 04000612